Lynch (Kentucky), een plaats in de Amerikaanse staat Kentucky
Lynch (Nebraska), een plaats in de Amerikaanse staat Nebraska
Lynch (televisieserie), een Colombiaanse televisieserie

Personen
Albert Lynch (1851-1912), een kunstschilder
Brian Lynch (basketbalspeler) (1978), een Amerikaans basketbalspeler
Brian Lynch (musicus) (1956), een Amerikaans jazztrompettist
David Lynch (1946), een Amerikaans filmregisseur
Evanna Lynch (1991), een Ierse actrice
Finbar Lynch (1959), een Schots acteur
George Lynch (1918-1997), een Amerikaans autocoureur
Jack Lynch (1917-1999), een Iers politicus
Jane Lynch (1960), een Amerikaans comédienne en actrice
Jessica Lynch (1983), een in Irak gevangengenomen Amerikaanse soldate
John Carroll Lynch (1963), een Amerikaans acteur
Liam Lynch (1970), een Amerikaans artiest
Richard Lynch (1940-2012), een Amerikaans acteur
William Lynch (1742-1820), een Amerikaan die beweerde dat het woord lynchen van zijn naam was afgeleid (zie ook Lynch-tv)

Zie ook 
Merrill Lynch, een Amerikaanse bank